Сан Фернандо Дос има више значења:

 Сан Фернандо Дос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Фернандо Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику